Nahegau steht für:

 Nahegau (Grafschaft), war im Mittelalter eine Grafschaft im heutigen Rheinhessen.
 Nahegau (Naturschutzgebiet), ist ein Naturschutzgebiet (Gebietsnummer 13302) im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Bad Kreuznach.